Karl Hoppenstedt ist der Name folgender Personen:

* Karl Hoppenstedt (Politiker) (1800–1883), deutscher Verwaltungsjurist, Regierungsrat, Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung
 Karl Hoppenstedt (Jurist) (1834–1910), deutscher Jurist und erster Präsident des Landgerichts Lübeck
 Karl Wilhelm Hoppenstedt (1769–1826), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer